Die Millennium Estoril Open 2019 waren ein Tennisturnier, welches vom 29. April bis 5. Mai 2019 in Estoril stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2019 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in München die BMW Open gespielt, die genau wie die Millennium Estoril Open zur Kategorie ATP Tour 250 zählten.

Titelverteidiger im Einzel war João Sousa, im Doppel gewannen im letzten Jahr Kyle Edmund und Cameron Norrie den Titel.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 28 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die vier topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 524.340 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 586.140 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 27. und 28. April 2019 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelbewerb wurden pro Team ausgezahlt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 87 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP Homepage (PDF; 137 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Estoril